B3GNTL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 361 амінокислот, а молекулярна маса — 40 713.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Трансферази